Dieterle ist der Familienname folgender Personen:

 Amélie Diéterle (1871–1941), französische Schauspielerin
 Bettina Dieterle (* 1965), Schweizer Schauspielerin und Kabarettistin
 Hugo Dieterle (1881–1952), deutscher Apotheker und Lebensmittelchemiker
 Ilia Dieterle (* 1937), deutsche Hochspringerin
 Jonas Dieterle (1845–1926), deutscher katholischer Geistlicher und Politiker (Zentrum)
 Peter Dieterle (* 1935), deutscher Mediziner
 Regina Dieterle (* 1958), Schweizer Germanistin und Autorin
 Rudolf Dieterle (1851–1931), deutscher Unternehmer
 Wilhelm Dieterle (Oberamtmann) (1846–1914), württembergischer Oberamtmann
 William Dieterle (1893–1972), deutscher Filmregisseur und Schauspieler